Riesenhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Riesenhuber (* 1935), deutscher Politiker (CDU), Bundesminister und Alterspräsident
 Karl Riesenhuber (* 1967), deutscher Jurist, Richter und Hochschullehrer
 Klaus Riesenhuber (1938–2022), deutscher Philosoph, katholischer Theologe, Hochschullehrer und Jesuit
 Martin Riesenhuber (1876–1933), österreichischer Archivar, Kunsthistoriker und Ordenspriester
 Maximilian Riesenhuber, Neurowissenschaftler; Professor an der Georgetown University